Turniej o Złoty Kask 2017 –  cykl zawodów żużlowych, organizowanych corocznie przez Polski Związek Motorowy. W sezonie 2017 rozegrano trzy turnieje eliminacyjne oraz finał.

Rozegrany pierwszy turniej eliminacyjny w Rawiczu zwyciężył Krzysztof Kasprzak. Awans do finału wywalczyli również Przemysław Pawlicki, Szymon Woźniak i Adrian Miedziński. Czwartego zawodnika wyłonił bieg dodatkowy, w którym pod taśmą stanęli Adrian Miedziński i Tomasz Jędrzejak. Zwycięzcą biegu był zawodnik z toruńskiego klubu, a Jędrzejak będzie w finale rezerwowym.

Pierwotnie drugi turniej eliminacyjny miał odbyć się w Krośnie, jednak ze względu na kiepski stan nawierzchni GKSŻ postanowił przenieść zawody do Lublina. W rozegranym na torze w Lublinie turnieju eliminacyjnym Złotego Kasku zwycięstwo odniósł Janusz Kołodziej. Oprócz niego do finału awansowali Daniel Jeleniewski, Jakub Jamróg, Paweł Przedpełski, Maksym Drabik.

Trzeci turniej eliminacyjny miał odbyć się 30 marca, jednak ze względu na zły stan toru, zawody nie odbyły się. Uczestnicy jednomyślnie stwierdzili, że nawierzchnia nie nadaje się do bezpiecznej jazdy. Dzień później Główna Komisja Sportu Żużlowego podała w komunikacie, że zawody odbędą się 4 kwietnia. W przełożonym turnieju na gnieźnieńskim torze triumfował Piotr Protasiewicz Reprezentant Polski ukończył rywalizację z kompletem piętnastu punktów. Drugie miejsce zajął Kacper Gomólski, na trzeciej lokacie sklasyfikowany został Mirosław Jabłoński. Do finału awansował też Mateusz Szczepaniak.

Finał został zaplanowany na 14 kwietnia 2017 w Zielonej Górze, jednak z powodu złych warunków atmosferycznych oraz niekorzystnych prognoz pogody PZM podał, że finał został przesunięty na 20 kwietnia 2017.

Eliminacje Złotego Kasku w Rawiczu 
 Rawicz, 30 marca 2017
 Sędzia: Wojciech Grodzki

Bieg po biegu:
 Miedziński, Kajzer, Woryna, Dolny (Niedźwiedź – t)
 Kasprzak, Zgardziński, Zengota, Cyfer
 Woźniak, Jędrzejak, Nowak, Łęgowik
 Musielak, Pawlicki, Baliński, Miśkowiak (d4)
 Miedziński, Kasprzak, Miśkowiak, Łęgowik
 Jędrzejak, Musielak, Cyfer, Woryna
 Woźniak, Zgardziński, Baliński, Niedźwiedź
 Pawlicki, Zengota, Nowak, Dolny
 Pawlicki, Woźniak, Miedziński, Cyfer
 Nowak, Kasprzak, Baliński, Woryna
 Zengota, Musielak, Łęgowik, Niedźwiedź (d4)
 Jędrzejak, Miśkowiak, Zgardziński, Dolny
 Nowak, Musielak, Miedziński, Zgardziński (d4)
 Woryna, Woźniak, Miśkowiak, Zengota
 Kasprzak, Pawlicki, Jędrzejak, Niedźwiedź (d4)
 Cyfer, Baliński, Łęgowik, Dolny
 Miedziński, Jędrzejak, Zengota, Baliński (d3)
 Pawlicki, Woryna, Zgardziński, Łęgowik (u3)
 Cyfer, Miśkowiak, Nowak, Niedźwiedź (d3)
 Kasprzak, Woźniak, Musielak, Dolny (d4)
 Bieg dodatkowy o 4. miejsce:
 Miedziński, Jędrzejak

Eliminacje Złotego Kasku w Lublinie 
 Lublin, 31 marca 2017
 Sędzia: Piotr Lis

Bieg po biegu:
 Kuciapa, Przedpełski, Buczkowski, Walasek
 Kołodziej, Mazur, Rolnicki, Smektała
 Bober, Drabik, Jamróg, Lampart
 Jeleniewski, Koza, Czaja, Rempała
 Koza, Lampart, Przedpełski, Rolnicki
 Jeleniewski, Drabik, Buczkowski, Smektała
 Kołodziej, Jamróg, Walasek, Rempała
 Bober, Kuciapa, Czaja (d1), Mroczka (w/2min), Mazur (t)
 Jamróg, Przedpełski, Czaja, Smektała
 Bober, Buczkowski, Rempała, Rolnicki
 Lampart, Jeleniewski, Walasek, Mazur
 Kołodziej, Drabik, Koza, Kuciapa (d4)
 Jeleniewski, Przedpełski, Kołodziej, Bober
 Buczkowski, Jamróg, Koza, Mazur (w/u)
 Czaja, Drabik, Rolnicki, Walasek (d4)
 Lampart, Smektała, Kuciapa, Rempała
 Przedpełski, Drabik, Rempała, Mroczka (w/2min)
 Kołodziej, Buczkowski, Lampart, Czaja
 Smektała, Koza, Walasek, Bober
 Jamróg, Jeleniewski, Kuciapa, Rolnicki

Eliminacje Złotego Kasku w Gnieźnie 
 Gniezno, 4 kwietnia 2017
 Sędzia: Remigiusz Substyk

Bieg po biegu:
 Jabłoński, Gała, Gapiński, Kościuch
 Protasiewicz, Gomólski, Hampel, Fajfer
 Pieszczek, Dróżdż, Okoniewski, Kaczmarek
 Szczepaniak, Suchecki, Ułamek, Kossakowski
 Gała, Gomólski, Suchecki, Okoniewski
 Kościuch, Ułamek, Hampel, Dróżdż
 Protasiewicz, Szczepaniak, Pieszczek, Gapiński
 Jabłoński, Fajfer, Kaczmarek, Kossakowski (w/u)
 Hampel, Kossakowski, Pieszczek, Gała
 Kaczmarek, Gomólski, Szczepaniak, Kościuch
 Fajfer, Okoniewski, Gapiński, Ułamek
 Protasiewicz, Jabłoński, Suchecki, Dróżdż
 Protasiewicz, Gała, Ułamek, Kaczmarek
 Kościuch, Suchecki, Fajfer, Pieszczek
 Gapiński, Gomólski, Kossakowski, Dróżdż
 Okoniewski, Szczepaniak, Jabłoński, Hampel
 Fajfer, Szczepaniak, Gała, Dróżdż
 Protasiewicz, Okoniewski, Kościuch, Kossakowski (d/4)
 Gapiński, Hampel, Suchecki, Kaczmarek
 (67,13) Gomólski, Pieszczek, Jabłoński, Ułamek

Finał Złotego Kasku w Zielonej Górze 
 Zielona Góra, 20 kwietnia 2017
 Sędzia: Wojciech Grodzki

Bieg po biegu:
 (61,41) Gomólski, Dudek, Jabłoński, Woźniak
 (61,22) Jamróg, Prz. Pawlicki, Drabik, Jeleniewski
 (61,81) Miedziński, Kasprzak, Szczepaniak, Janowski
 (59,75) Protasiewicz, Kołodziej, Przedpełski, Pi. Pawlicki
 (60,41) Pi. Pawlicki, Woźniak, Janowski, Jeleniewski
 (60,19) Miedziński, Przedpełski, Dudek, Jamróg
 (60,13) Kasprzak, Prz. Pawlicki, Gomólski, Protasiewicz
 (59,94) Drabik, Kołodziej, Szczepaniak, Jabłoński
 (60,59) Jamróg, Kołodziej, Woźniak, Kasprzak
 (59,84) Dudek, Szczepaniak, Protasiewicz, Jeleniewski
 (60,22) Janowski, Drabik, Gomólski, Przedpełski
 (60,29) Prz. Pawlicki, Pi. Pawlicki, Jabłoński, Miedziński (w/u)
 (60,85) Szczepaniak, Prz. Pawlicki, Woźniak, Przedpełski
 (60,10) Dudek, Pi. Pawlicki, Drabik, Kasprzak
 (60,38) Kołodziej, Miedziński, Gomólski, Jeleniewski
 (60,34) Protasiewicz, Jamróg, Jabłoński, Janowski (d/st)
 (59,93) Drabik, Woźniak, Miedziński, Protasiewicz
 (60,19) Janowski, Prz. Pawlicki, Kołodziej, Dudek
 (60,62) Pi. Pawlicki, Gomólski, Szczepaniak, Jamróg
 (60,53) Przedpełski, Kasprzak, Jabłoński, Jeleniewski
 Bieg dodatkowy o miejsca 2–4:
 (60,34) Kołodziej, Pi. Pawlicki, Drabik

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Bibliografia 
 Listy Startowe el. Złotego Kasku – PZM
 Finał Złotego Kasku w Zielonej Górze – PZM
 Złoty Kask dla Przemysława Pawlickiego! Protasiewicz i Kasprzak nie powalczą o GP i SEC – SportoweFakty.pl

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Motorowy

2017
2017 w sporcie żużlowym
2017 w polskim sporcie